Autbert oder Aubert ist der Name folgender Personen:

 Aubert von Avranches (auch: Aubert; † 725), Bischof von Avranches und Gründer der Abtei Mont-Saint-Michel
 Autbert von Cambrai (auch: Aubert; * um 600, † 669), Heiliger der römisch-katholischen Kirche; Bischof von Arras und Cambrai

Siehe auch:
 Aubert